Matthisson ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Matthisson (1739–1801), deutscher Oberst der Kavallerie
 Friedrich von Matthisson (1761–1831), deutscher Bibliothekar und Schriftsteller